El término Noesis puede referirse a:

 Noesis, término filosófico.
 Noesis, revista francesa de filosofía.
 Noesis, llamada Noesis Ñuu-Savi, grupo musical originario de Huajuapan de León, Oaxaca, México.
 Noesis chat